Новая Дергановка — деревня Ковылкинского района Республики Мордовия в составе Рыбкинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра города Ковылкино.

Истории
Известна с 1894 года, когда она была учтена как выселок Дергановский Краснослободского уезда из 9 дворов. Основана переселенцами из деревни Старая Дергановка.

Население 
Постоянное население составляло 32 человека (мордва-мокша 97%) в 2002 году, 17 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Ковылкинского района